Lawrence Livermore kan syfta på:
 
 Larry Livermore (född 1947), amerikansk musiker, musikproducent och musikjournalist
 Lawrence Livermore National Laboratory – amerikanskt federalt forskningscentrum med kärnvapenforskning,  Livermore, Kalifornien